Samarijum fluorid se može odnositi na:

 Samarijum(III) fluorid (samarijum trifluorid), SmF3
 Samarijum(II) fluorid (samarijum difluorid), SmF2